Jméno a příjmení Karel Hradecký má více nositelů:

Karel Hradecký (?–1987), český fotbalista
Karel Hradecký (odbojář) (1904–1943), český lékař, popravený nacisty
Karel Hradecký (kněz) (1798–1872) – český katolický kněz a překladatel z němčiny, francouzštiny a angličtiny